Меморіал Олега Макарова 2014 — XIX розіграш щорічного зимового турніру з футболу, заснованого на честь відомого українського футболіста та тренера Олега Макарова. Проводився з 15 по 26 січня 2014 року. В турнірі взяла участь рекордна на той час кількість команд — 22.

Результати змагань

Груповий етап

Група А

Група Б

Група В

Група Г

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меморіал Олега Макарова